Гиньки  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гиньки — деревня в Коробовском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Гиньки — деревня в Озерецком сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Гиньки — хутор в Плисском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Гиньки — деревня в Поставском районе Витебской области.